Soški odred je ime več odredov:
 Soški odred (NOV in POS)
 Soški odred (JVvD)